Berrois – abitanti di Berre-l'Étang
Berrois – abitanti di Berre-les-Alpes